Спартановка:

 Спартановка — неофициальное название микрорайона в составе Тракторозаводского района города Волгограда;
 Спартановка — остановочная платформа Волгоградского отделения Приволжской железной дороги;
 Новая Спартановка - остановочная платформа Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.